Gai Aureli Cota, cònsol el  i .
 Gai Aureli Cota, cònsol el .
 Gai Aureli Cota, cònsol el .